Templo de Hércules puede referirse a:

 Templo de Hércules, ubicado en la ciudadela de Amán, Jordania;
 Templo de Hércules Gaditano, ubicado en las islas Gadeiras, España;
 Templo de Hércules Musarum, cerca del circo Flamingo, ubicado en Roma, Italia;
 Templo de Hércules Pompeyano, cerca del circo Máximo, ubicado en Roma, Italia;
 Templo de Hércules Víctor, ubicado el foro Boario, en Roma, Italia.